El Campeonato Africano de Balonmano es la máxima competición de balonmano entre selecciones nacionales de África. Tanto el torneo masculino como el femenino se celebran desde 1974, la organización de ambos corre a cargo de la  Confederación Africana de Balonmano (CAHB) y actualmente se realizan cada dos años, en años pares.

Torneo masculino

Ediciones

Medallero histórico

Torneo femenino

Ediciones

Medallero histórico

Referencias

Enlaces externos 
 Web de la Confederación Africana de Balonmano

Africa